Wieland-Museum ist die Bezeichnung für:

 Wieland-Museum (Biberach)
 Wieland-Museum (Weimar)